Punisher War Journal — серия комиксов о Карателе, которую в 2006—2009 годах издавала компания Marvel Comics.

Синопсис 
Серия состоит из нескольких сюжетных арок: «How I Won The War» (#1-3), «The Initiative» (#6-11), «Hunter/Hunted» (#13-15), «Jigsaw» (#18-23) и «Secret Invasion» (#24-25). В некоторых выпусках представлены истории между основными сюжетными линиями.

Издания

Выпуски

Ежегодники

Сборники

Отзывы 
На сайте Comic Book Roundup серия имеет оценку 7,3 из 10 на основе 61 рецензии. Майкл Дили из Comics Bulletin дал первому выпуску 3 балла из 5 и отметил, что в нём было «несколько хороших диалогов». Также он похвалил работу художника Ариэля Оливетти. Чад Неветт из Comic Book Resources, обозревая последний выпуск, написал, что «серия заканчивается размышлением об абсурдной природе вселенной Marvel».

Примечания 

Комиксы 2006 года
Комиксы о Карателе